Верхови́на () — село,
Поляновский сельский совет,
Мелитопольский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323083503. Население по переписи 2001 года составляло 50 человек.

Географическое положение 
Село Верховина находится в 2-х км к востоку от реки Большой Утлюк,
в 2 км к северу от канала Р-9 и в 5 км к югу от автомобильной дороги  () Одесса-Мелитополь-Новоазовск.
Село состоит из одной улицы длиной около 2 км.
В 3 км к юго-западу от Верховины находится село Анновка Акимовского района, в 3 км к северо-востоку — Лазурное. Асфальтированная дорога ведёт из Верховины в Поляновку и к дороге .

История 
Село было основано в 1858 году (по другим данным в 1890 году) под названием Александрфельд немцами-лютеранами из Пришибских колоний. Входило в Эйгенфельдскую волость Мелитопольского уезда Таврической губернии. В 1886 году в селе действовала школа.

В 1926 году Александрфельд был центром сельсовета в составе Мелитопольского округа.

В 1945 г. — переименовано в Александровку

Согласно сайту Верховной Рады Украины, село носит название Верховина с 1945 года. Однако в справочнике по административно-территориальному делению за 1947 год Верховина отсутствует, но упоминается село Александровка, которое с большой вероятностью может быть нынешней Верховиной.

Население 
Динамика численности населения в Верховине представлена в следующей таблице:

В 1926 году из 725 жителей села 706 (97,4 %) были немцами.

Примечания

Ссылки 
 Верховина на картах: 1919 , 1991 годы.